Somersham (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Somersham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk